Antroponímia: Núria (nom)
 Geografia: Vall de Núria
 Santuari: Mare de Déu de Núria
 Estació d'esquí: Vall de Núria (estació d'esquí)
 Política: Estatut de Núria